Friderik I. je ime več vladarjev:

 Friderik I. Hohenstaufen, imenovan Barbarossa, rimsko-nemški cesar (1122-1190)
 Friderik I. Babenberški, avstrijski vojvoda (c.1175-1198)
 Friderik I. Celjski (okoli 1300-1359), Celjski grof 
 Friderik I. Habsburški, imenovan tudi Lepi, avstrijski vojvoda (1286-1330)
 Friderik I. Saški, saški volilni knez (1370-1428)
 Friderik I. Brandenburški, brandenburški mejni grof (1371-1440)
 Friderik I. Danski, danski in norveški kralj (1471-1533)
 Friderik I. Württemberški, württemberški vojvoda (1557-1608)
 Friderik I. Ortenburški, deželni glavar Kranjske (1247-1304)
 Friderik I. Pruski, pruski kralj (1657-1713)
 Friderik I. Švedski, švedski kralj (1676-1751)
 Friderik I. Württemberški, württemberški kralj (1754-1816)